Dundonald kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Dundonald, South Ayrshire, Skottland, 
 Dundonald, Nordirland, Castlereagh District, 
 Dundonald, Fife – en ort i Fife, Skottland

Robotskapade Storbritannienförgreningar